Ла-Верпийер (, INSEE код кантона — 3826) — кантон во Франции, департамент Изер, регион Рона — Альпы.

Географическое положение 
Кантон расположен на севере департамента Изер. Ла-Верпийер граничит с кантонами департамента Изер: Шарвьё-Шаваньё (3804), Бургуэн-Жальё (3802), Л’Иль-д’Або (3814), Бьевр (3801) и Вьен.

История кантона 
Кантон Ла-Верпийер был создан 15 февраля 1790 года. До декрета 2014 года в кантон входило 7 коммун: Ла-Верпийер, Бонфамий, Фур, Шезнёв, Рош, Сен-Кантен-Фаллавье и Сатолаз-э-Бонс, а население составляло 19066 человек (2011 год). По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Изер уменьшилось с 58 до 29. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Таким образом, состав кантона Ла-Верпийер был изменён 22 марта 2015 года. В результате реформы размер кантона увеличился с 7 коммун до 16. Из округа Вьен были добавлены коммуны расформированного кантона Эрьё: Дьемоз, Эрьё, Шарантонне, Грене, Уатье-Сент-Обла, Сен-Жорж-д’Эсперанш, Сен-Жюст-Шалессен, Валансен; одна коммуна расформированного кантона Сен-Жан-де-Бурне — Артас. Из округа Ла-Тур-дю-Пен были добавлены 2 коммуны расформированного кантона Кремьё: Фронтонас и Шаманьё, а 2 коммуны (Фур и Шезнёв) перемещены в кантон Л’Иль-д’Або.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Ла-Верпийер составляло 43 419 человека. Из них 28,1 % были младше 20 лет, 13,0 % — старше 65. 23,0 % имеет высшее образование. Безработица — 8,5 %. Активное население (старше 15 лет) — 21 207 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 0,7 % — сельскохозяйственные работники, 6,8 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 16,6 % — работники интеллектуальной сферы, 28,3 % — работники социальной сферы, 24,6 % — государственные служащие и 23,1 % — рабочие.

Коммуны кантона 
В кантон входят 16 коммун, из них главной коммуной является Ла-Верпийер. В кантоне 9 коммун округа Вьенн и 7 коммун округа Ла-Тур-дю-Пен.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Ла-Верпийер баллотировались 4 пар кандидатов (явка составила 48,85 %). Во втором туре 29 марта, Дамьен Мишале и Орели Верне были избраны с поддержкой 57,85 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 48,71 %.

Примечания 

Кантоны департамента Изер